Brückenliteratur steht für:
 Interkulturelle Literatur
 Jugendliteratur